Måsskären kan syfta på följande platser:

Finland 

 Måsskären (Kökar, Åland), 
 Måsskären, Hangö, Nyland,

Se även
Måsskär
Måsskäret

Robotskapade Finlandförgreningar